Hearst puede referirse a:

Personajes 
 William Howard Hearst (1864-1941), Primer Ministro conservador de Ontario (Canadá);
 Hunter Hearst Helmsley (1969-), luchador profesional;
 William Randolph Hearst (1863-1951), magnate de la prensa.Hijo de:
 George Hearst (1820-1891) y Phoebe Apperson Hearst (1842-1919);
 Patricia Hearst (1954-), nieta de William Randolph Hearst, conocida por sufrir el síndrome de Estocolmo;
 Amanda Hearst (1984-), heredera del imperio Hearts y bisnieta de William Randolph Hearst;

Empresas 
 Hearst Corporation (f. 1987), conglomerado empresarial por William Randolph Hearst;
 Castillo Hearst y Torre Hearst, sedes de Hearst Corporation;

Lugares 
 Hearst, antiguo nombre del asentamiento Hacienda, en California;
 Hearst, antiguo nombre del asentamiento Vista Robles, en California;
 Hearts, pueblo de Ontario, Canadá;
 Hearts, pueblo de Mendocino County, California, EE. UU.;
 Hearst Island, isla en el mar de Weddell, descubierta en la expedición Hearst;
 Castillo Hearst (Hearst Castle), palacio construido por el magnate de prensa William Randolph Hearst, en San Simeon, California;

Miscelánea 
 Papiro Hearst, uno de los papiros del antiguo Egipto, hallado en la expedición Hearst.